Ramon Gener puede referirse a:

 Ramon Gener (político), Presidente de la Generalidad de Cataluña (1934-1936)
 Ramon Gener Sala, barítono, pianista y divulgador musical